Трифоново — название населённых пунктов.

Болгария 
 Трифоново — село в Монтанской области.

Россия 
 Трифоново — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Трифоново — упразднённый населённый пункт и пристань на губе Печенга в Печенгском районе Мурманской области.
 Трифоново — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Трифоново — село в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Трифоново — упразднённая деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Трифоново — деревня в Сосновском районе Челябинской области.

См. также 
 Большое Трифоново
 Малое Трифоново